En anglais, east est un point cardinal.

Toponyme 
 East, située en Irlande.

Sigle 

 European Association for Solar Telescopes une organisation développant le European Solar Telescope.
 Experimental Advanced Superconducting Tokamak un projet de réacteur nucléaire à fusion chinois.
 Expanding Aperture Segmented Telescope un projet de télescope terrestre chinois.

Patronyme 

 East (rappeur)